Пилгрим () — английская фамилия. Ввиду традиционно сложившегося перевода английского слова «pilgrim» как «пилигрим», фамилию иногда переводят так же.

Люди 
 Пилгрим, Марк (, род. 1972) — американский технический писатель.
 Пилгрим, Пол (, 1883—1958) — американский легкоатлет, чемпион Олимпийских игр 1904.

Персонаж 
 Пилигрим, Скотт () — главный герой комиксов «Скотт Пилигрим» и фильма «Скотт Пилигрим против всех».

См. также 
 Пилигрим (значения)